Chuvica bezeichnet in Bolivien:
Chuvica, eine Ortschaft im Departamento Potosí
Santiago de Chuvica, eine Ortschaft im Departamento Potosí
Kanton Chuvica, ein Kanton im Departamento Potosí